Lament (engl. „Klagelied“) bezeichnet:
 eine deutsche Band, siehe Lament
 ein Album der britischen Band Ultravox (1984), siehe Lament (Album)

Lament ist der Familienname folgender Personen:
 Bolesława Maria Lament (1862–1946), polnische Ordensschwester

Siehe auch:
 Louis Lament